Улица Василия Будника () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Героев Чернобыля до улицы Стрелецкая.

Примыкают улицы Добровольцев.

История 
Застраивалась в 1930-е годы.

Переулок получил название от соседней улицы Ворошилова — в честь российского революционера, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь советского украинского учёного, уроженца Черниговщины Василия Сергеевича Будника, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»).

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Начало улицы парная сторона — набережная улица реки Стрижень. Улица имеет два проезда со стороны улицы Алексеева.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова